Миљевићи могу да буду:
 Миљевићи (Источно Сарајево), градско насеље у општини Источно Ново Сарајево, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Миљевићи (Ново Сарајево), насељено мјесто у општини Ново Сарајево, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Миљевићи (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Миљевићи (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Миљевићи (Глина), (Миљевића Брдо), заселак на брду између Крајачића и Зелене Злице, назван по породици Миљевић, град Глина, Банија, Република Хрватска
 Миљевићи (Завидовићи), насеље поред Возуће, у општини Завидовићи, Федерација БиХ, БиХ